Miejscowość na Ukrainie (ukr. Стебні, Stebni lub Стебне, Stebne):
 Stebne – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie zwinogródzkim, centrum rady wiejskiej;
 Stebni – wieś w obwodzie czerniowieckim, w rejonie putylskim, w radzie wiejskiej Dołhopole; w okresie międzywojennym po rumuńskiej stronie granicy (dawny okręg Radowce, județul Rădăuți), na prawym brzegu Białego Czeremoszu
 Stebne – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie wierchowińskim, centrum administracyjne rady wiejskiej; w II RP w gminie Jasienów Górny

Zobacz też 
 Stebnik

Linki zewnętrzne